Артикль в немецком языке — это особая часть речи (артикль), сопровождающая существительное, отражающая категорию его определённости или неопределённости и указывающая на род, число и падеж существительного. В немецком языке выделяют определённый (der bestimmte Artikel) и неопределённый артикли (der unbestimmte Artikel). Если перед существительным нет ни определённого, ни неопределённого артикля, то говорят, что задействован нулевой артикль (der Nullartikel). В отличие, например, от некоторых скандинавских и балканских языков, немецкий артикль в большинстве случаев располагается непосредственно перед существительным. В случае, если перед существительным имеется определение, артикль ставится перед определением (при слабом и смешанном склонении прилагательных).

Определённый артикль 

В немецком языке определённый артикль ставится перед существительным, если:

 предмет уже известен, то есть определён (Der Vater ist schon gekommen);
 называемый предмет единственный в своём роде (Und die Sonne scheint);
 существительное употребляется с прилагательным в Superlativ или порядковым числительным (Der beste Schüler unserer Klasse; Heute ist der zweite Oktober);
 существительное обозначает день недели, месяц, или время года (Der Mittwoch, der März, der Frühling).

Склонение определённых артиклей

Неопределённый артикль 

Неопределённый артикль употребляется, если:

 предмет не назван, не известен, то есть не определён (Da kommt ein Weib);
 существительное обозначает один предмет из группы подобных предметов (Die Tanne ist ein Nadelbaum);
 присутствует сравнение (Er verhält sich wie ein guter Mensch);
 существительное в составе сложного именного сказуемого (Das Buch ist ein Substantiv).

Склонение неопределённых артиклей

Нулевой артикль 

В некоторых случаях артикль в немецком языке может опускаться, то есть становиться нулевым:
Место артикля занято другими частями речи:
 есть слова-заменители — указательные, притяжательные, неопределённые, или отрицательные местоимения (Meine Mutter kocht so gut);
 существительное — имя собственное или наименование профессии (Das ist Karl, er ist Arzt);
 существительное стоит в Genitiv и является определением/перед словом стоит существительное в Genitiv, являющееся определением (Das ist Ottos Auto);
 Артикль опускается в случае употребления существительных без определения и уточнения, но необходим при их наличии
 речь идёт о неисчисляемых понятиях (Ich brauche Geld; Ich habe Angst; НО: Ich brauche das Geld nicht; Das ist die größte Angst meines Lebens);
 речь идёт о веществе (Ich trinke Tee mit Zucker aber ohne Milch; НО: Ich möchte den kalten Tee mit dem braunen Zucker);
 Артикль не употребляется в некоторых случаях употребления существительных с предлогом:
 в некоторых устойчивых выражениях (in erster Linie; mit Sicherheit; von Beruf; aus Versehen; mit Rat und Tat);
 всегда при употреблении с некоторыми предлогами, например с предлогом ohne (ohne Absicht; ohne Sonne; ohne Zweifel).

См. также 

 Немецкий язык
 Артикль
 Немецкие падежи

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Части речи в немецком языке